Schneider (motorfiets), Duits motorfietsmerk
Schneider (tank), Franse tank
Rochet-Schneider, Frans automerk
Théo Schneider, Frans automerk, opgericht door Théophile Schneider
Schneider (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Schneider Electric, Franse multinational

Personen
 Albert Schneider (1836-1904), Zwitsers jurist
Alexander Schneider, klassiek muzikant
Athanasius Schneider (1961), katholiek bisschop
Beau Schneider (1988), Nederlands acteur en zoon van Eric Schneider
Bernd Schneider (coureur), Duits autocoureur
Bernd Schneider (voetballer), Duits voetballer
Brent Schneider, internetontwerper
Brian Schneider, Amerikaans honkballer
Camillo Karl Schneider, Duits botanicus
Carel Jan Schneider (1932-2011), Nederlands schrijver (pseudoniem F. Springer), broer van Eric Schneider en oom van Beau Schneider
Clemens Diederik Hendrik Schneider, Nederlands militair en politicus
Conrad Victor Schneider (1614-1680), Duitse arts
Christoph Schneider, Duits muzikant (Rammstein)
Dan Schneider, Amerikaans acteur
Dick Schneider, Nederlands voetballer
Eddie August Schneider, Amerikaans piloot
Eric Schneider (1934), Nederlands acteur, broer van Carel Jan Schneider en vader van Beau Schneider
Erich Schneider
Florian Schneider, Duits muzikant (Kraftwerk)
Fred Schneider (1951), Amerikaans zanger, bekend van The B-52's
Gustav Schneider (1867–1958), Duits zoöloog
Gustav Schneider (1834-1900), Duits botanicus
Helen Schneider, Amerikaans actrice
Helge Schneider, Duits jazzmuzikant
Henri Schneider, (1840-1898), een Frans industrieel en metaalkundige
Gary Schneider
Jerry Schneider
Johann Gottlob Schneider
Johannes Schneider, Oostenrijks skipionier
John Schneider, Amerikaans acteur
Josef Schneider, Duits elektriciteitsproducent
Joseph Eugène Schneider, Frans politicus
Karl Schneider
Kurt Schneider, Duits psychiater
Magda Schneider, Oostenrijks actrice, moeder van Romy Schneider
Marc Schneider (1980), Zwitsers voetballer en voetbalcoach
Marcel Schneider
Maria Schneider, Frans actrice
Maria Schneider (musicus), Amerikaans componist
Maria Schneider (politicus), Duits politicus
Reinhold Schneider
René Schneider, Zwitsers voetballer
Rob Schneider (1963), Amerikaans acteur, komiek, scriptschrijver en regisseur
Roger Schneider, Zwitsers langebaanschaatser
Romy Schneider, Oostenrijks actrice
Sacha Schneider, Luxemburgs voetballer
Sophia Schneider, Duits biatlete
Stephen Schneider, Amerikaans klimatoloog
Terry Schneider, Amerikaans triatlete
Tobias Schneider, Duits langebaanschaatser
Victor Schneider, Zwitsers voetballer
Vreni Schneider, Oostenrijks alpineskiër
Wilhelm Gottlieb Schneider, (1814-1889), een Duits entomoloog, botanicus en mycoloog
Willy Schneider, Duits zanger

Zie ook 
Snijder (doorverwijspagina)
Snyder (doorverwijspagina)
Sneijder (doorverwijspagina)